Aufforderungscharakter bezeichnet:
 Angebotscharakter, Eigenschaft eines Gegenstandes
 Aufforderungscharakter (Psychologie), Eigenschaft einer Situation